Regeringen Erna Solberg var Norges regering fra 16. oktober 2013 til 14. oktober 2021. Regeringen havde Erna Solberg som statsminister og regeringschef.

Frem til 17. januar 2018 var Erna Solbergs regering en mindretalsregering som bestod af ministre fra Høyre og Fremskrittspartiet (FrP). Den blev også kaldt Høyre–FrP-regeringen og den "blåblå" regering, og den baserede sig på en samarbejdsaftale med Venstre og Kristelig Folkeparti (KrF).

Den 17. januar 2018 blev regeringen udvidet med Venstre og blev derefter kaldt den "blågrønne" regering.

Den 22. januar 2019 blev regeringen yderligere udvidet med Kristelig Folkeparti, og blev den første borgerlige flertalsregering siden 1985.

Den 24. januar 2020 gik FrP ud af regeringen, og blev derved det første parti i Norges historie som har forladt en siddende regering. Regeringen fortsatte at styre på grundlag af Granavolden-erklæringen.

Regjeringen tiltrådte efter den borgerlige valgsejr ved stortingsvalget i 2013 og fik fornyet tillid efter stortingsvalget 2017. Stortingsvalget 2021 gav imidlertid et rødgrønt flertal. Regeringen Solberg søgte afsked 12. oktober 2021 og fortsatte som forretningsministerium frem til Regeringen Jonas Gahr Støre overtog regeringsmagten 14. oktober 2021.

Sammensætning 

|}

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Regjeringens medlemmer. Regjeringen.no
 Solbergs vanskelige ferd

Norske regeringer